Feuchtwangen bezeichnet:

 Feuchtwangen, Stadt in Bayern
 Burg Feuchtwangen (Jagsheimisches Schlösschen) in Feuchtwangen
 Landkreis Feuchtwangen, bis 1972 ein Landkreis in Bayern, jetzt Landkreis Ansbach
 Konrad von Feuchtwangen, Landmeister des Deutschen Ordens in Preußen (1279–1280), Deutschmeister in Alemannien (1284–1290) und Hochmeister des Deutschen Ordens in Accon (1290–1297)
 Siegfried von Feuchtwangen, Deutschmeister in Alemannien (1298–1302) und Hochmeister des Deutschen Ordens in Venedig (1302–1310)